Ключевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Топчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Ключи.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 624 человека, в том числе 281 мужчина и 343 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — посёлок Ключи.

Примечания 

Муниципальные образования Топчихинского района
Сельские поселения Алтайского края